Codo poate fi:
Codo, sat în Spania, provincia Zaragoza.
Codo, localitate în Vietnam.
Codo, o unitate tradițională în Spania.
Codó, oraș în Brazilia.